Coccinella – nome comune di vari coleotteri della famiglia Coccinellidae
Coccinella – genere di coleotteri della famiglia Coccinellidae
Coccinella arlecchino – nome comune di Harmonia axyridis
Coccinella comune – nome comune di Coccinella septempunctata
Coccinella – brano musicale di Ghigo Agosti
Coccinella –  client di messaggistica istantanea per il protocollo XMPP
Coccinella (Tentō mushi no uta) – manga e anime
La Coccinella – casa editrice italiana

Pagine correlate 
Coccinelle